Transocean Ltd. — швейцарская компания, крупнейший подрядчик оффшорного бурения. Компания специализируется на сдаче в аренду нефтяным и газовым компаниям плавучих нефтяных платформ вместе с оборудованием и персоналом. Средний размер арендной платы за одну плавучую буровую установку сверхглубокого бурения компании в I квартале 2010 года составил $482 000 в день.

История 
История компании началась в 1953 году, когда компании Sonat Inc. и J. Ray McDermott & Co., Inc. построили первую в мире самоподъёмную буровую установку в Мексиканском заливе. Для эксплуатации буровой установки была основана компания оператор The Offshore Company.

В 1993 компания была выделена из компании Sonat и была наименована как Sonat Offshore Drilling. В 1996 году была приобретена норвежская группа компаний Transocean ASA и было принято решение о присвоении наименования поглощённой компании. В 2000 году было осуществлено слияние с компанией Sedco Forex, и компания стала называться Transocean Sedco Forex. В 2001 была куплена Reading & Bates Falcon. Наименование компании было упрощено до Transocean в 2003 году.

В 2008 году компания, зарегистрированная c 1999 года на Каймановых островах, перерегистрировалась в Швейцарии с целью минимизировать налогообложение.

Деятельность 
Персонал компании по состоянию на март 2009 насчитывает 26 300 человек. Флот — 136 единиц (судна и буровые платформы).

23 июля 2007 года компания объявила о слиянии с GlobalSantaFe Corporation. Оно было завершено 27 ноября того же года.

Взрыв буровой платформы Deepwater Horizon 

21 апреля 2010 года произошёл взрыв на принадлежащей компании буровой платформе Deepwater Horizon, которая по заказу компании BP производила бурение на шельфе Мексиканского залива в 80 километрах от побережья Луизианы. В апреле 2011 года BP подала судебный иск на сумму $40 млрд к трём компаниям, которые, по её мнению, стали виновниками аварии на платформе: Transocean, а также Halliburton (спроектировавшей цементную «пломбу» для скважины) и Cameron (изготовителя не сработавшего устройства для блокировки скважины в случае происшествий).

Интересные факты 
 По состоянию на май 2010 года минимальная цена аренды принадлежащей компании плавучей буровой установки сверхглубокого бурения установлена для нефтедобывающей платформы Sedco Express (место буровых работ — Ангола; заказчик — BP) и составляет $188 000 в день. Максимальная — для платформы Deepwater Millennium (место буровых работ — Бразилия; заказчик — Anadarko) и составляет $568 000 в день.

Примечания

Ссылки 
 

Компании Цуга